Regno Unito
 Wootton – paese del Bedfordshire
 Wootton – parrocchia civile dell'Isola di Wight
 Wootton – villaggio del Kent
 Wootton – parrocchia civile del Lincolnshire
 Wootton – parrocchia civile del Northamptonshire
 Wootton – parrocchia civile dello Staffordshire
 Wootton – parrocchia civile di Vale of White Horse
 Wootton – parrocchia civile del West Oxfordshire

Pagine correlate

 Wotton